Дмитрий Владимирович Шаповалов: Шаповалов, Дмитрий Владимирович (род. 1993) — белорусский, ОАЭ хоккеист.
 Шаповалов, Дмитрий Владимирович (род. 1996) — российский хоккеист.